

Arte
 Iris – dipinto di Vincent van Gogh del 1889
 Iris – dipinto di Claude Monet del 1914-17

Astronomia
 7 Iris – asteroide scoperto da John Russell Hind nel 1847
 IRIS (InfraRed Imaging Surveyor) – nome precedente del Telescopio spaziale AKARI
 Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) – telescopio spaziale per l'osservazione del Sole della NASA

Biologia
 Iris – nome comune e genere di piante rizomatose della famiglia Iridacee
 Iris – genere di insetti
 IRIS – acronimo per la sindrome infiammatoria da immunoricostituzione

Cinema
 Iris – film del 1916 diretto da Cecil Hepworth 
 Iris – film del 1918 diretto da Giuseppe De Liguoro
 Iris – film del 2000 diretto da Aurelio Grimaldi
 Iris - Un amore vero (Iris) – film del 2001 diretto da Richard Eyre
 Iris – film francese del 2016

Geografia 
 Fiume Yeşil (turco Yeşilırmak – "Fiume verde"; greco Ίρις, "Fiume Iris") – fiume della Turchia

Mitologia
 Iris – figura della mitologia greca, personificazione dell'arcobaleno.

Musica
 Iris (Hold Me Close) – singolo dei U2 pubblicato il 9 settembre 2014 – dall'album Songs of Innocence
 Iris – gruppo musicale hard rock rumeno
 Iris – gruppo musicale electropop statunitense
 Iris – gruppo musicale j-pop giapponese
 Iris – opera di Pietro Mascagni su libretto di Luigi Illica 
 Iris – EP dei Miranda Sex Garden del 1992
 Iris (tra le tue poesie) – singolo di Biagio Antonacci del 1998 – dall'album Mi fai stare bene
 Iris – singolo dei Goo Goo Dolls del 1998 – dall'album Dizzy Up the Girl
 Iris – singolo dei Finley, tratto dall'album Adrenalina
 Iris – singolo di Roberto Tardito del 2012
 Iris – cantante belga, rappresentante del proprio Paese all'Eurovision Song Contest 2012

Onomastica
 Iris – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi
 Iris – personaggio della serie di Mega Man
 Iris – personaggio della serie Pokémon
 Irys (anche scritto indifferentemente Iris) – mostro della saga di Gamera

Televisione
 Iris – canale televisivo italiano del gruppo Mediaset
 Iris – drama sudcoreano del 2009

Altro 
 Iris – preparazione dolce tipica siciliana
 Iris – figura araldica
 Iris – relazione ferroviaria tra Belgio e Svizzera

Pagine correlate 
 Iride

Altri progetti